Centrosojuz – centrala spółdzielni spożywców w ZSRR i Rosji
 Centrosojuz – budynek w Moskwie, siedziba Rosstatu
 Centrosojuz – centrala ukraińskich spółdzielni w Galicji